Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Oracle Challenger Series – Chicago 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 2. bis 3. September 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Chicago